Кризис воспроизводимости или кризис репликации () по состоянию на 2020 год является продолжающимся методологическим кризисом, при котором было обнаружено, что многие научные исследования трудно или невозможно повторить или воспроизвести.  Кризис воспроизводимости наиболее серьезно сказывается на социальных науках и медицине. Кризис имеет давние корни; фраза «кризис воспроизводимости» стала использоваться в начале 2010-х годов как часть растущего осознания проблемы.  Кризис представляет собой важный объект исследований в области метанауки.

Примечания 

Научный метод